Село Белькачи:
 Белькачи — село
 Село Белькачи — сельское поселение